Aghavnadzor, une communauté rurale du marz de Kotayk, en Arménie ;
 Aghavnadzor, une communauté rurale du marz de Vayots Dzor, en Arménie.